Флаг и эмблема Воздушно-десантных войск являются официальными символами Воздушно-десантных войск Российской Федерации (ВДВ России).

Флаг 
Флаг Воздушно-десантных войск учреждён приказом Министра обороны России 14 июня 2004 года.

Флаг Воздушно-десантных войск представляет собой прямоугольное двухстороннее полотнище голубого цвета с зелёной полосой в нижней части. В центре полотнища — изображение золотого раскрытого парашюта с фигурой парашютиста и двух самолётов с обеих сторон парашюта (далее именуется — изображение). Отношение ширины флага к его длине 2:3. Отношение ширины изображения к длине флага и высоты изображения к ширине флага 1:2.

Отношение ширины зелёной полосы к ширине флага 1:4.

Флаг основан на флаге Воздушно-десантных войск Вооружённых Сил СССР, утвержденному в 1955 году; отличие состоит в удалении красной звезды.

Эмблема 
Эмблема Воздушно-десантных войск учреждена приказом Министра обороны России 6 мая 2005 года.

Малая эмблема Воздушно-десантных войск — изображение золотой пламенеющей гренады с крыльями.

Средняя эмблема Воздушно-десантных войск — изображение золотого двуглавого орла с распростёртыми крыльями, держащего в правой лапе серебряный меч, а в левой — серебряную пылающую гренаду с крыльями; на груди орла — красный, треугольный, вытянутый книзу щит со штоком, восходящим к короне; в поле щита — всадник, поражающий копьём дракона.

Большая эмблема (герб) Воздушно-десантных войск — изображение малой эмблемы Воздушно-десантных войск в круглом голубом геральдическом щите, обрамленном золотым дубовым венком круглой формы; в верхней части венка — эмблема Вооружённых Сил Российской Федерации.

Примечания

См. также 
 Список флагов Вооружённых Сил России
 Список эмблем Вооружённых Сил Российской Федерации

Военные флаги России
Воздушно-десантные войска России
Самолёт в геральдике
Флаги с изображением пешего воина‎